Perron 55 was een middelgroot podium voor popmuziek in de gemeente Venlo. Naast bezoekers uit de regio Venlo trok het podium veel mensen uit het nabije Duitsland.

Geschiedenis 
Vanwege een brand in een aantal archieven is het onduidelijk of onderstaand ook de (gedeeltelijk) correcte geschiedenis is van Perron 55. De geschiedenis is op te delen in twee delen.

Het O.O.C. 
Omstreeks 1900 kende Venlo een groot theater onder de naam Prins van Oranje. Dit gebouw was destijds gevestigd aan de Kaldenkerkerweg. In 1985 werd zijn vervanger, Theater de Maaspoort, in de binnenstad in gebruik genomen.

Na een lange tijd van leegstand waren er gesprekken in de gemeenteraad Venlo over de huisvesting van het O.O.C. van Venlo. Het O.O.C. (Open Ontmoetings Centrum) was de voorloper van het huidige poppodium). Zij wilden binnen Venlo een plek hebben om muziek te maken en artiesten op te laten treden. Na vele gesprekken binnen de gemeente werd het plan voor nieuwe huisvesting van tafel geveegd. Met de beslissing werd het pand ook gesloopt. Enkele maanden later echter, werd er door de gemeente toch gekozen voor een pand op de locatie van het oude theater en concertgebouw. Dit gebouw werd volledig nieuw gebouwd.

Het O.O.C. was zeer gericht op de alternatieve muziekstroming in de jaren tachtig, zo hebben o.a. Sonic Youth, The Fall en Test Dept. in het O.O.C. opgetreden.

Wel.Kom 
Enkele jaren na de oprichting van het nieuwe O.O.C. en na veel problemen besloot de Noord-Limburgse welzijnsstichting Wel.Kom tot overname. Daarmee werd het pand eigendom van de stichting en kwam er ook direct een naamsverandering. Aangezien de locatie tegenover het Venlose spooremplacement lag en het huisnummer van het afgebroken pand nummer 55 was, lag de naam voor de hand. In de eerste jaren werd het nieuwe poppodium gesubsidieerd door de welzijnsstichting en door de gemeente Venlo. Omstreeks 2007 werd na veel overleg besloten het poppodium af te stoten en te verzelfstandigen. Hiermee is Stichting Poppodium Perron 55 geboren. Perron 55 bleef gesubsidieerd door de gemeente, maar wel losgekoppeld van de welzijnsstichting. Hiermee kreeg Perron 55 ook de vrijheid van programmeren, wat het voorheen niet (volledig) had.

Poppodium 
Niet alleen traden er bekende en minder bekende bands op, ook was Perron 55 een oefenruimte voor beginnende bands en DJ’s en bood de organisatie opleidings en coaching voor zowel muzikanten als technici. Perron 55 werd volledig bemand door vrijwilligers.

In 2010 was Perron 55 een van de vier genomineerden voor beste podium. De strijd om het zogeheten IJzeren Podiumdier werd geleverd met de drie andere genomineerden: Rotown in Rotterdam, Simplon in Groningen en Trouw – De Verdieping in Amsterdam. In het verleden werd de zaal al vaker genomineerd, in verschillende categorieën. Zo heeft het podium al eens de prijs voor beste programmeur en beste techniek gewonnen.

Sluiting 
Op 27 april 2014 was de laatste activiteit van Perron 55: Eindstation. Perron 55 sloot daarna definitief zijn deuren om plaats te maken voor het nieuwe poppodium Grenswerk dat in oktober 2014 opende aan de Peperstraat in de binnenstad van Venlo. Tot de opening van poppodium Grenswerk bleven de kantoren en repetitieruimtes bij Perron 55 in gebruik. 

Poppodium in Nederland
Muziek in Venlo